Ferdinand Jodl war der Name folgender Personen:

* Ferdinand Jodl (Architekt) (1805–1882), deutscher Architekt und Architekturmaler
 Ferdinand Jodl (Offizier) (1896–1956), deutscher Offizier